Кубок Польщі з футболу 2017–2018 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул здобула Легія (Варшава).

Календар

Попередній раунд 
У дужках — рівень ліги в ієрархії.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 липня 2017

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 липня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/28 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/28 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/29 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня/29 листопада 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/18 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/17 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі  
 Кубок Польщі на soccerway 

2017–2018
Польща
Польща
2017 у польському спорті
2018 у польському спорті